The Tender Trap (toneelstuk), een toneelstuk uit 1954.
The Tender Trap (film), een film uit 1955 gebaseerd op dit toneelstuk.
"(Love Is) The Tender Trap," een lied uit bovengenoemde film.
The Tender Trap (album), een album van Stacey Kent